

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Malce – część miasta Nisko
 Malce – część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Malce – część wsi Dzianisz w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Malce – przysiółek wsi Basznia Górna w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Malce – część wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica

Miejscowości na Białorusi 

 Malce – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Uźmiony.

Inne 
 Malce – przystanek kolejowy